Maison de la Madone, mieux connue sous son nom anglais Madonna House Apostolate, est une association publique de fidèles reconnue par le diocèse de Pembroke.

C'est une communauté d'hommes et femmes laïcs consacrés, et de prêtres.

Histoire

Fondations

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Renouveau charismatique catholique